Hvem er hun? er titlen på to danske film:

 Hvem er hun? (film fra 1910)
 Hvem er hun? (film fra 1916)